Úplaz může být:

 hora:
 Úplaz (Moravskoslezské Beskydy, 950 m) v Beskydech u Horní Lomné
 Úplaz (Malá Fatra, 1085 m) v Malé Fatře u Rajecké Lesné
 Úplaz (Malá Fatra, 1301 m) v Malé Fatře u Višňového
 Úplaz (Malá Fatra, 1450 m) v Malé Fatře u Šútova
 Úplaz (Nízké Tatry) (1555 m) v Nízkých Tatrách 
Úplaz (Belianské Tatry) (1784 m) v Belianských Tatrách 
 velmi podobný název má hora:
 Uplaz (1043 m) v Kysuckých Beskydech 
 údolí
 Úplaz (dolina v Nízkých Tatrách)
 potok
 Úplaz (potok) v Turci

Reference